47-й чемпионат мира проходил в Швеции (Стокгольм, Гётеборг). Соревнования в группе В проходили с 20 по 29 марта в Италии (Вальгардена). Группа C соревновалась в Пекине с 6 по 15 марта.

Результаты матчей 
Группа А

Группа В

За 1-4 места

За 5-8 места

Статистика

Самые результативные игроки

Лучшие игроки 
 Вратарь —  Владислав Третьяк
 Защитник —  Лэрри Робинсон
 Нападающий —  Александр Мальцев

Символическая сборная

Приз «Справедливой игры» 
 Сборная Чехословакии

Медалисты

Составы остальных сборных 
 Канада

 Вратари: Фил Майр, Джон Гарретт;

 Защитники: Дейв Бабич, Норм Барнс, Рик Грин, Барри Лонг, Роб Рэмедж, Лэрри Робинсон, Вилли Хубер;

 Нападающие: Пэт Бутетт, Люсьен Деблуа, Майк Гартнер, Ги Ляфлёр, Моррис Лукович, Лэнни Макдональд, Дейл Маккорт, Деннис Марук, Джон Огродник, Майк Роджерс, Стив Тамбеллини, Майк Фолиньо, Райан Уолтер.

 Тренер: Дон Черри.

 США

 Вратари: Грег Моффетт, Эд Уолш;

 Защитники: Билл Бейкер, Джим Корн, Рид Ларсон, Крэйг Норвич, Уолли Олдс, Боб Сутер, Рон Уилсон, Алан Хэнгслебен;

 Нападающие: Эрон Бротен, Фил Веркота, Дейв Дебол, Марк Джонсон, Дейв Кристиан, Боб Миллер, Уоррен Миллер, Марк Павелич, Стив Улсет, Джон Харрингтон, Крэйг Хомола, Бобби Шихэн, Брюс Эйкенс.

 Тренер: Боб Джонсон.

 Финляндия

 Вратари: Ханну Камппури, Ханну Лассила;

 Защитники: Тапио Лево, Пертти Лехтонен, Лассе Литма, Тимо Нуммелин, Рейо Руотсалайнен, Сеппо Суораниеми, Юха Туохимаа, Кари Элоранта;

 Нападающие: Сеппо Ахокайнен, Пекка Арбелиус, Маркку Киималайнен, Пертти Койвулахти, Ханну Коскинен, Антеро Лехтонен, Микко Лейнонен, Юкка Порвари, Йорма Севон, Илкка Синисало, Юхани Тамминен, Кари Ялонен.

 Тренер: Калеви Нумминен.

 ФРГ

 Вратари: Карл Фризен, Бернхард Энгльбрехт;

 Защитники: Петер Гайлер, Хорст-Петер Кречмер, Харольд Крайс, Роберт Мюррей, Йоахим Райль, Ули Химер, Петер Шарф;

 Нападающие: Владимир Вакатко, Манфред Вольф, Ральф Крюгер, Маркус Кюль, Эрих Кюнхакль, Хольгер Майтингер, Йохен Мёрц, Райнер Филипп, Эрнст Хёфнер, Йорг Химер, Петер Шиллер, Ули Эген.

 Тренер: Ганс Рампф.

 Нидерланды

 Вратари: Тед Ленссен, Джон де Брюйн, Эд Нинхюйс;

 Защитники: Рик ван Гог, Виллиам Клостер, Хенк Крикке, Джордж Петерноусек, Хенк Хилле, Фред Хомбург, Чак Хюйзинга;

 Нападающие: Рон Бертелинг, Лэрри ван Вирен, Харри ван Хёмен, Брайан де Брюэйн, Корки де Граув, Тьякко де Фос, Джек де Хер, Тонни Коллард, Лео Копманс, Майк Коувенхофен, Аллан Плюймерс, Мари Сарис, Ханс Смолден, Ян Янссен.

 Тренер: Ханс Вестберг.

Факты 

 Канадский тренер Дон Черри так отозвался о советской сборной: «Это лучшая русская команда, которую я когда-либо видел. Они лучше, чем прежде, поскольку более молодые. Они играют с таким воодушевлением, какое бывает у хоккеистов, играющих в финале Кубка Стэнли!»
 Шведский чемпионат мира стал последним для нескольких хоккеистов-ветеранов. Карьеру в национальных сборных своих стран завершили: Владимир Петров и Юрий Лебедев (СССР); Иван Глинка, Владимир Мартинец и Богуслав Эберманн (Чехословакия); Инге Хаммарстрём, Дан Сёдерстрём и Стиг Эстлинг (Швеция).
 В составе канадской сборной выступали сразу четыре первых номера Драфта НХЛ: Лафлёр (1971), Грин (1976), Маккорт (1977) и Рэмедж (1979).

Литература

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1981
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1981

Апрель 1981 года
Спорт в Швеции в 1981 году

Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Ш